Lysandra (geslacht), geslacht van vlinders uit de familie Lycaenidae
Lysandra (Ptolemaeën), dochter van Ptolemaeus I Soter, echtgenote van Alexander V en Agathocles